Vaso - qualquer objeto côncavo próprio ou destinado a conter substâncias líquidas e sólidas
Vaso sanguíneo e vaso linfático - canais pelos quais circulam os líquidos que percorrem o corpo dos animais, respectivamente o sangue e a linfa
Vaso (botânica) - estrutura tubulosa articulada formada por células coaxiais pelo interior das quais flui a seiva nas plantas vasculares

Veja também
Jarro (desambiguação)

Desambiguação